Hacıqabul (district), district in Azerbeidzjan.
 Hacıqabul (stad), hoofdstad van dit district.